Antsirabe – comune del distretto di Antsirabe I, Madagascar
 Antsirabe – comune del distretto di Ambanja, Madagascar
 Antsirabe Afovoany – comune del Madagascar
 Antsirabe Nord – comune del Madagascar
 Antsirabe Sahatany – comune del Madagascar